Donald "Don" Payne – politico statunitense del Partito Democratico
 Don Payne – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense